Pycnopygius – rodzaj ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae).

Występowanie 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące na Nowej Gwinei.

Morfologia 
Długość ciała 18-22 cm, masa ciała 22-58 g.

Systematyka

Nazewnictwo 
Nazwa rodzajowa jest połączeniem słów z języka greckiego:  puknos – „gęsty” oraz  -pugios – „kuper, zad”.

Podział systematyczny 
Gatunkiem typowym jest Pycnonotus ? stictocephalus. Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Pycnopygius ixoides – filemonek jednobarwny
 Pycnopygius cinereus – filemonek marmurkowy
 Pycnopygius stictocephalus – filemonek siwogłowy

Przypisy 

Miodojady